Uaicai oder Uai Cai bezeichnet:

 einen Ort im Suco Babulo, Osttimor, siehe Babulo (Uato-Lari)
 einen Ort im Suco Vessoru, siehe Vessoru